Joahaz d'Israel, vuitè rei del Regne d'Israel 
 Joahaz de Judà, dissetè rei de Judà i descendent del rei David